Huishouden, activiteit om een leefsituatie in huis in stand te houden. 
 Gezinshuishouding, De economische eenheid van het gezin
 Hormonale huishouding, mechanisme van de interactie van één of meer hormonen in het lichaam van mens of dier.
 De huishouding, sprookje dat werd verzameld door de gebroeders Grimm.

Zie ook 
 Bedrijfshuishouding (doorverwijspagina)
 Volkshuishouding